Grüner Markt steht für:

 Grüner Markt (Baden), Markt in Baden, Niederösterreich
 Grüner Markt (Bamberg), Marktstraße in Bamberg, Bayern
 Grüner Markt (Fürth), Marktplatz in Fürth, Bayern
 Grüner Markt (Rosenheim), Markt in Rosenheim, Bayern
 Grüner Markt (Tallinn), Grünanlage in Tallinn, Estland
 Grüner Markt (Würzburg), Markt in Würzburg, Bayern
 Grüner Markt (Supermarkt), deutsche Bio-Supermarktkette
 Grüner Markt (Weimar), Straße in Weimar